Dobschütz ist der Name von:
 Dobschütz (Nossen), Ortsteil der Gemeinde Nossen im Landkreis Meißen, Sachsen
 Dobschütz (Adelsgeschlecht), einem schlesischen Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Döbschütz
 Doberschütz (Begriffsklärung)
 Dobschitz
 Debschitz